Belinskoje ist ein Name russischer Orte:
 Belinskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Osjorsk in der Oblast Kaliningrad (Abellienen, 1938–1946 Ilmenhagen, Kreis Gerdauen/Ostpreußen)
 Belinskoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk in der Oblast Kaliningrad (Warnienhof, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Belinskoje (Gerdauen), ein ehemaliger Ort im Rajon Osjorsk in der Oblast Kaliningrad (Kaszemeken, 1936–1938 Kaschemeken, 1938–1946 Kaschen, Kreis Goldap/Ostpreußen)